Gartow – comune della Bassa Sassonia, in Germania
 Gartow – territorio extracomunale della Bassa Sassonia, in Germania
 Gartow – frazione del comune di Wusterhausen/Dosse (Brandeburgo, Germania)